Az 1976. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 14-én rendezték Axamsban. Az aranyérmet az olasz Piero Gros nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1976. évi téli olimpiai játékokon